Golzow (Mittelmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Golzow (Oderbruch), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Golzow (Chorin) een plaats in de gemeente Chorin in de Duitse deelstaat Brandenburg